HMS Alcantara – nazwa noszona przez dwa brytyjskie krążowniki pomocnicze, adaptowane ze statków pasażerskich o tej nazwie:

 HMS Alcantara (1913) - krążownik pomocniczy z czasów I wojny światowej, zatopiony w walce z niemieckim SMS Greif w 1916 roku
 HMS Alcantara (1926) - krążownik pomocniczy z czasów II wojny światowej.